Protocollo di Londra del 21 giugno 1814 (Otto articoli di Londra) – convenzione tra Regno Unito, Prussia, Austria e Russia con la quale il territorio del Belgio e dei Paesi Bassi venivano attribuiti al principe Guglielmo di Orange-Nassau
 Protocollo di Londra – protocollo del 16 novembre 1828 riguardante la fondazione di uno stato greco
 Protocollo di Londra – protocollo del 22 marzo 1829 che stabilì i confini della Grecia 
 Protocollo di Londra – protocollo del 3 febbraio 1830 che confermò la sovranità della Grecia.
 Protocollo di Londra – protocollo del 30 agosto 1832 firmato per confermare i termini del trattato di Costantinopoli ed in particolare per garantire i diritti dei cristiani nell'Impero ottomano e quelli dei musulmani in Grecia.
 Protocollo di Londra – protocollo dell'8 maggio 1852 con cui Austria, Regno di Prussia, Russia, Francia e Regno Unito, così come Danimarca e Svezia, affermavano l'integrità della federazione danese.
 Protocollo di Londra – protocollo del 21 marzo 1877 firmato da Impero russo e Regno Unito durante la guerra russo turca del 1877-1878. 
 Protocollo di Londra – protocollo del 12 settembre 1944 con cui gli Alleati della seconda guerra mondiale (tranne la Francia) decisero di dividere la Germania in quattro zone d'occupazione al termine della guerra.
 Protocollo di Londra – espressione con cui ci si riferisce a varie convenzioni riguardanti la prevenzione dell'inquinamento marino, gli indennizzi dovuti a causa di esso e il trasporto di persone e merci per nave

Pagine correlate 
 Trattato di Londra